Antilla bezeichnet:

 Antilla (Kuba), Stadt und Municipio in der kubanischen Provinz Holguín
 Antilla (Argentinien), Gemeinde in der argentinischen Provinz Salta
 USS Antilla (1904), britisches Frachtschiff, später Transporter der United States Navy
 Antilla (Schiff), deutsches Hapag-Frachtschiff, 1940 vor Aruba selbstversenkt

Siehe auch:
 Antillen (Begriffsklärung)
 Antila
 Antlia